Королевское валютное управление Бутана () — принадлежащее правительству Королевства Бутан учреждение, выполняющее функции центрального банка.

История 
В 1968 году создан Банк Бутана. В 1982 году, после утверждения на 56-й сессии Национальной ассамблеи, создано Королевское валютное управление Бутана. Управление начало операции в 1983 году. Управление выполняет функции центрального банка, ранее выполнявшиеся тремя организациями: Министерством финансов, Государственной торговой корпорацией Бутана и Банком Бутана. Штаб-квартира управления находится в Тхимпху, его возглавляет министр финансов Льонпо Вангди Норбу.

Задачи управления 
В задачи управления входит регулирование наличных денег и валютных операций, а также способствование финансовой стабильности. Управление контролирует и регулирует деятельность банков и финансовых институтов. Оно принимает участие в создании соответствующих условий и структуры для сбалансированного роста экономики. Управление также выпускает национальную валюту — нгултрум.

Структура управления 
В состав управления входит 11 отделов:

 Отдел эмиссии (The Issue Division)
 Отдел исследования и статистики (The Research & Statistics Division)
 Отдел банковских операций (The Banking Division)
 Отдел иностранной валюты и управления резервами (The Foreign Exchange and Reserve Management Division)
 Отдел контроля за финансовыми учреждениями (The Financial Institutions Supervision Division)
 Отдел управления и финансирования (The Administration and Finance Division)
 Отдел информационных технологий (The Information Technology Division)
 Отдел внутреннего аудита (The Internal Audit Division)
 Отдел развития людских ресурсов (The Human Resource Development Division)
 Протокольный отдел (The Hospitality and Protocols Division)
 Библиотечный отдел (Library Division)

Руководители 

 Сонам Чоден Вангчук (с 1982 по ?)

См. также 
 Королевская биржа ценных бумаг Бутана
 Королевская страховая компания Бутана
 Банк Бутана
 Нгултрум
 Пятилетки Бутана
 Экономика Бутана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Бутан
1982 год в Бутане
Банки Бутана
Банки, основанные в 1982 году